In der Liste der dänischen Meilensteine in Hamburg und Holstein sind die Meilensteine an den Chausseen von Altona nach Kiel, Lübeck und Neustadt, der Chaussee von Hamburg nach Elmenhorst, sowie ein einzelner Meilenstein an der Chaussee von Segeberg nach Bramstedt bzw. Neumünster aufgeführt. Diese Straßen wurden zwischen 1830 und 1845 im damals vom jeweiligen dänischen König in Personalunion als deutscher Reichsfürst regierten Herzogtum Holstein gebaut und bildeten zusammen mit den ersten Eisenbahnstrecken die Basis einer modernen Verkehrsinfrastruktur. Die Meilensteine mit ihren Königsmonogrammen waren auch Symbol des fortbestehenden dänisch-gesamtstaatlichen Machtanspruchs auf Holstein, welches seit 1815 zum Deutschen Bund gehörte.

Die Meilensteine befinden sich jeweils auf der Nord- bzw. Westseite der Straßen. Die Entfernungen auf den Meilensteinen werden jeweils in Dänischen Meilen zu je 7,532 Kilometern angegeben.

Die Meilensteine stehen sowohl in Hamburg als auch in Schleswig-Holstein unter Denkmalschutz. In den Tabellen sind jeweils die Denkmalschutzlisten angegeben, in denen die Meilensteine verzeichnet sind.

 Hinweis: Die Reihenfolge der Tabellen richtet sich nach dem Alter der Straßen. Innerhalb der Tabellen sind die Meilensteine von Süden nach Norden sortiert. Ferner sind Anschlüsse zu anderen Straßen der Liste gekennzeichnet und mit Links zu den entsprechenden Tabellen versehen.

Altona-Kieler Chaussee 
Die Meilensteine an der Altona-Kieler Chaussee sind Kegelstümpfe. Die Vollmeilensteine (V) tragen jeweils an der Vorderseite ein hervorgehobenes Königsmonogramm Frederik VI. und darunter die Jahreszahl 1832. Die Halbmeilensteine (H) haben unter der Jahreszahl zudem die Entfernungsangabe "½ M"; die Vollmeilensteine tragen jeweils links und rechts die Entfernungsangabe nach Altona bzw. Kiel. Der Beginn der Straße wird in Kiel von einem Obelisken (O) markiert.

Hinweis: Im Kreis Pinneberg und in Neumünster sind die Denkmallisten nicht nummeriert.

Altona-Lübecker Chaussee 
Die Meilensteine an der Altona-Lübecker Chaussee sind Kegelstümpfe. Die Vollmeilensteine (V) tragen jeweils an der Vorderseite ein eingraviertes Königsmonogramm Christian VIII. und darunter die Jahreszahl 1840. Die Halbmeilensteine (H) tragen unter der Jahreszahl zudem jeweils die Entfernungsangabe "½ M", die Vollmeilensteine tragen jeweils links und rechts die Entfernungsangabe nach Altona bzw. Lübeck.

Hamburg-Elmenhorster Chaussee 
Die Meilensteine an der Hamburg-Elmenhorster Chaussee sind Kegelstümpfe. Die Vollmeilensteine tragen jeweils an der Vorderseite ein hervorgehobenes Königsmonogramm Christian VIII. und darunter die Jahreszahl 1843. Die Halbmeilensteine (H) tragen unter der Jahreszahl zudem jeweils die Entfernungsangabe "½ M", die Vollmeilensteine tragen jeweils links und rechts die Entfernungsangabe nach Hamburg bzw. Lübeck.

Altona-Neustädter Chaussee 
Die Meilensteine an der Altona-Neustädter Chaussee sind Rundsäulen. Die Vollmeilensteine (V) tragen jeweils an der Vorderseite die Entfernungsangabe 1M, die Halbmeilensteine (H) die Entfernungsangabe "½ M". Die Vollmeilensteine tragen zudem jeweils links und rechts die Entfernungsangaben nach Altona und Hamburg bzw. Neustadt.

Eine Besonderheit ist der Drittelmeilenstein (D) in Bad Segeberg. Dieser steht als einziger Meilenstein der Chaussee auf der Ost- bzw. Südseite. Er trägt auf der einen Seite die Entfernungsangaben nach Altona und Hamburg und auf der anderen Seite ein Königsmonogramm Christian VIII und die Jahreszahl 1845.

Chaussee Segeberg-Bramstedt/Neumünster 
An der Chaussee Segeberg-Bramstedt/Neumünster ist ein Meilenstein erhalten. Dieser ist eine Rundsäule und trägt auf der Vorderseite die Entfernungsangaben nach Bramstedt und Neumünster und auf der Rückseite Krone (?), Königsmonogramm (?) und Jahreszahl. Bis auf die Jahreszahl sind die Inschriften stark verwittert.

Einzelnachweise

Quellen 
  (PDF; 915 kB)
 Verzeichnis der eingetragenen Kulturdenkmale des Landes Schleswig-Holstein (außer Lübeck) (PDF; 433 kB)
 Denkmalliste des Kreises Pinneberg (Stand: Februar 2009)
 Ulrich Lange: Modernisierung der Infrastruktur 1830–1918 in Ulrich Lange (Hrsg.): Geschichte Schleswig-Holsteins, Wachholtz Verlag, Neumünster 1996, S. 346–367, ISBN 3-529-02440-6
 Volker Woesner: Dänische Meilensteine in Schleswig-Holstein (PDF; 3,0 MB), Meilensteinjournal 59 / 2010, S. 4–10

Weblinks 

 Webseite der Forschungsgruppe Meilensteine e. V.

!
!
!
!
Meilensteine in Hamburg und Holstein
!